Опрессовка:
 Гидравлические или пневматические испытания на прочность и плотность (герметичность) трубопровода или другого оборудования работающего под давлением: опрессовка — популярное, но неверное название процесса.
 Соединение с натягом
 Установка наконечника на провод или соединение проводов с помощью кримпера